«Пешка» () — триллер Дэвида А. Армстронга, его режиссёрский дебют. Показ фильма начался с 23 апреля 2013 и продолжался в течение 5 дней только в одном кинотеатре.

Сюжет
Это история об экс-заключенном, который запутывается в хитрой игре между федералами, местной полицией и бандитами.

Примечания 

Фильмы США 2013 года